Зайцівська сільська рада — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Зайцівська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район